Бутырский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Бутырский сельсовет — в Грязинском районе Липецкой области.
 Бутырский сельсовет — в Задонском районе Липецкой области.